In 2008 werd het 62ste Campeonato Rondoniense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rondônia. De competitie werd georganiseerd door de FFER en werd gespeeld van 15 maart tot 1 juni. Ulbra werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Rondoniense
Rond